Zum Begriff Cebreiro siehe:

O Cebreiro 
Pedrafita do Cebreiro
Cebreiro (Käse)